Herderstraße steht für:
 Herderstraße (Bückeburg), siehe Liste der Baudenkmale in Bückeburg
 Herderstraße (Bremen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bremen-Östliche Vorstadt
 Herderstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Süd
 Herderstraße (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, A–K
 Herderstraße (Halle (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Paulusviertel
 Herderstraße (Hamburg), Teil der Bundesstraße 5
 Herderstraße (Ilmenau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ilmenau
 Herderstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Herderstraße
 Herderstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Connewitz, A–K
 Herderstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Herderstraße (Tangermünde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Tangermünde
 Herderstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Mitte (südliche und westliche Stadterweiterungen) #Herderstraße

Siehe auch: